

Гори 
 Маґура-Лімнянська — Львівська область, Турківський район
 Маґура — Львівська область, Сколівський район
 Маґура — Івано-Франківська область, Надвірнянський район
 Маґура — Чернівецька область, Покутсько-Буковинські Карпати
 Маґура-Жиде — Закарпатська область, Воловецький район

Природоохоронні території 
 Магура — ботанічний заказник в Івано-Франківській області
 Магура — заповідне урочище у Львівській області
 Магура — заповідне урочище в Івано-Франківській області, Долинський район
 Магура — заповідне урочище в Івано-Франківській області, Рожнятівський район
 Магура-1 — заповідне урочище в Івано-Франківській області
 Магура-2 — заповідне урочище в Івано-Франківській області

Інше 
 Маґура — дочка громовержця Перуна у слов'янській мітології
 Маґура — 47 окрема механізована бригада

Див. також 
 Магура (значення)
 Щавнянська Магура